O Tour de France 1992 foi a 79º Volta a França, teve início no dia 4 de Julho e concluiu-se em 26 de Julho de 1992. A corrida foi composta por 21 etapas, no total mais de 3983 km, foram percorridos com uma média de 39,504 km/h.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas 
 
 
 
 

1992
1992 no ciclismo
Desporto na França em 1992